Di seguito una lista di asteroidi dal numero 549001 al 550000 con data di scoperta e scopritore.

549001-549100 

|-
| 549001 - ||  || 24 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549002 - ||  || 26 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549003 - ||  || 4 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 549004 - ||  || 28 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549005 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 549006 - ||  || 30 gennaio 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 549007 - ||  || 30 gennaio 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 549008 - ||  || 31 gennaio 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 549009 - ||  || 31 gennaio 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 549010 - ||  || 31 gennaio 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 549011 - ||  || 30 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549012 - ||  || 1 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 549013 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 549014 - ||  || 30 gennaio 2011 || Elenin, L.
|-
| 549015 - ||  || 28 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 549016 - ||  || 28 settembre 2006 || CSS
|-
| 549017 - ||  || 27 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 549018 - ||  || 27 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 549019 - ||  || 26 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 549020 - ||  || 28 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 549021 - ||  || 5 luglio 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 549022 - ||  || 15 agosto 2004 || Cerro Tololo
|-
| 549023 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 549024 - ||  || 19 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 549025 - ||  || 14 novembre 2006 || CSS
|-
| 549026 - ||  || 25 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 549027 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549028 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549029 - ||  || 18 luglio 2001 || Spacewatch
|-
| 549030 - ||  || 22 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 549031 - ||  || 27 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549032 - ||  || 12 marzo 2007 || CSS
|-
| 549033 - ||  || 5 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 549034 - ||  || 10 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549035 - ||  || 8 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549036 - ||  || 30 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 549037 - ||  || 26 agosto 2006 || LUSS
|-
| 549038 - ||  || 29 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549039 - ||  || 23 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549040 - ||  || 29 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549041 - ||  || 28 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 549042 - ||  || 29 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 549043 - ||  || 12 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 549044 - ||  || 23 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549045 - ||  || 22 novembre 2005 || CSS
|-
| 549046 - ||  || 3 gennaio 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 549047 - ||  || 2 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 549048 - ||  || 11 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 549049 - ||  || 7 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549050 - ||  || 5 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 549051 - ||  || 27 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549052 - ||  || 27 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549053 - ||  || 17 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549054 - ||  || 27 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549055 - ||  || 28 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 549056 - ||  || 28 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549057 - ||  || 28 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549058 - ||  || 29 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549059 - ||  || 29 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549060 - ||  || 22 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 549061 - ||  || 29 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549062 - ||  || 16 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549063 - ||  || 29 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549064 - ||  || 29 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549065 - ||  || 29 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549066 - ||  || 29 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549067 - ||  || 30 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 549068 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549069 - ||  || 27 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549070 - ||  || 27 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549071 - ||  || 17 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549072 - ||  || 29 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549073 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 549074 - ||  || 13 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 549075 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549076 - ||  || 8 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 549077 - ||  || 13 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549078 - ||  || 29 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549079 - ||  || 8 agosto 2013 || Spacewatch
|-
| 549080 - ||  || 28 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549081 - ||  || 11 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549082 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 549083 - ||  || 13 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549084 - ||  || 9 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 549085 - ||  || 26 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549086 - ||  || 6 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 549087 - ||  || 28 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549088 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 549089 - ||  || 5 febbraio 2011 || Spacewatch
|-
| 549090 - ||  || 5 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549091 - ||  || 7 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549092 - ||  || 5 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549093 - ||  || 30 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 549094 - ||  || 17 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549095 - ||  || 4 febbraio 2011 || Elenin, L.
|-
| 549096 - ||  || 11 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549097 - ||  || 27 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549098 - ||  || 13 maggio 2004 || NEAT
|-
| 549099 - ||  || 13 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 549100 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|}

549101-549200 

|-
| 549101 - ||  || 29 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 549102 - ||  || 5 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549103 - ||  || 26 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549104 - ||  || 7 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 549105 - ||  || 21 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 549106 - ||  || 8 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549107 - ||  || 31 gennaio 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 549108 - ||  || 8 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549109 - ||  || 31 marzo 2008 || Jarnac
|-
| 549110 - ||  || 24 febbraio 2006 || NEAT
|-
| 549111 - ||  || 6 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549112 - ||  || 7 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549113 - ||  || 8 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549114 - ||  || 3 luglio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 549115 - ||  || 12 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 549116 - ||  || 12 febbraio 2011 || Hug, G.
|-
| 549117 - ||  || 21 agosto 2008 || Spacewatch
|-
| 549118 - ||  || 7 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 549119 - ||  || 22 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549120 - ||  || 16 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549121 - ||  || 18 ottobre 2006 || Sarneczky, K.
|-
| 549122 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549123 - ||  || 5 febbraio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549124 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549125 - ||  || 13 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 549126 - ||  || 5 febbraio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549127 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 549128 - ||  || 5 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549129 - ||  || 6 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549130 - ||  || 2 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 549131 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549132 - ||  || 10 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549133 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 549134 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 549135 - ||  || 7 novembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 549136 - ||  || 4 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549137 - ||  || 8 febbraio 2011 || CSS
|-
| 549138 - ||  || 11 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549139 - ||  || 26 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549140 - ||  || 6 febbraio 2011 || CSS
|-
| 549141 - ||  || 6 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549142 - ||  || 12 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549143 - ||  || 3 marzo 2000 || SDSS Collaboration
|-
| 549144 - ||  || 11 novembre 2004 || Kitt Peak
|-
| 549145 - ||  || 28 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 549146 - ||  || 17 gennaio 2007 || NEAT
|-
| 549147 - ||  || 12 marzo 2007 || Ries, W.
|-
| 549148 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549149 - ||  || 21 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 549150 - ||  || 29 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549151 - ||  || 24 febbraio 2011 || Bosch, J. M.
|-
| 549152 - ||  || 10 aprile 2005 || Kitt Peak
|-
| 549153 - ||  || 23 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 549154 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549155 - ||  || 1 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549156 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549157 - ||  || 22 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549158 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549159 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549160 - ||  || 26 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549161 - ||  || 28 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 549162 - ||  || 25 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549163 - ||  || 4 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549164 - ||  || 26 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549165 - ||  || 8 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549166 - ||  || 7 novembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 549167 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 549168 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549169 - ||  || 26 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 549170 - ||  || 11 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549171 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 549172 - ||  || 24 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549173 - ||  || 9 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 549174 - ||  || 12 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549175 - ||  || 27 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549176 - ||  || 15 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 549177 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 549178 - ||  || 17 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549179 - ||  || 2 agosto 2002 || Boattini, A.
|-
| 549180 - ||  || 8 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549181 - ||  || 10 febbraio 2011 || CSS
|-
| 549182 - ||  || 5 agosto 2005 || NEAT
|-
| 549183 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 549184 - ||  || 24 marzo 2006 || LONEOS
|-
| 549185 Herczeg ||  || 6 marzo 2011 || K. Sárneczky, J. Kelemen
|-
| 549186 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 549187 - ||  || 10 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 549188 - ||  || 7 marzo 2011 || Bickel, W.
|-
| 549189 - ||  || 9 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549190 - ||  || 11 marzo 2011 || Elenin, L.
|-
| 549191 - ||  || 25 febbraio 2011 || Spacewatch
|-
| 549192 - ||  || 9 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549193 - ||  || 9 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549194 - ||  || 18 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 549195 - ||  || 11 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 549196 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 549197 - ||  || 19 settembre 1998 || SDSS Collaboration
|-
| 549198 - ||  || 2 ottobre 2008 || CSS
|-
| 549199 - ||  || 29 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 549200 - ||  || 10 marzo 2011 || Spacewatch
|}

549201-549300 

|-
| 549201 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 549202 - ||  || 1 marzo 2011 || CSS
|-
| 549203 - ||  || 2 marzo 2011 || Apitzsch, R.
|-
| 549204 - ||  || 10 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549205 - ||  || 22 febbraio 2011 || Spacewatch
|-
| 549206 - ||  || 14 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549207 - ||  || 3 settembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 549208 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 549209 - ||  || 4 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549210 - ||  || 14 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549211 - ||  || 2 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 549212 - ||  || 6 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549213 - ||  || 10 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549214 - ||  || 12 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549215 - ||  || 14 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 549216 - ||  || 23 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 549217 - ||  || 24 ottobre 2008 || CSS
|-
| 549218 - ||  || 13 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549219 - ||  || 4 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549220 - ||  || 11 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 549221 - ||  || 3 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549222 - ||  || 2 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549223 - ||  || 4 marzo 2011 || CSS
|-
| 549224 - ||  || 2 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549225 - ||  || 6 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549226 - ||  || 16 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 549227 - ||  || 11 marzo 2011 || CSS
|-
| 549228 Labuda ||  || 24 marzo 2011 || S. Kürti, K. Sárneczky
|-
| 549229 Bánjános ||  || 24 marzo 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 549230 - ||  || 24 marzo 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 549231 - ||  || 28 settembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 549232 - ||  || 20 agosto 2002 || NEAT
|-
| 549233 - ||  || 14 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 549234 - ||  || 24 marzo 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 549235 - ||  || 26 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549236 - ||  || 27 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 549237 - ||  || 29 marzo 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 549238 - ||  || 24 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549239 - ||  || 29 marzo 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 549240 - ||  || 29 marzo 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 549241 - ||  || 30 marzo 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 549242 - ||  || 20 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 549243 - ||  || 27 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549244 - ||  || 24 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549245 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 549246 - ||  || 29 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549247 - ||  || 8 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 549248 - ||  || 30 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549249 - ||  || 30 marzo 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 549250 - ||  || 28 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549251 - ||  || 28 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549252 - ||  || 29 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 549253 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 549254 - ||  || 29 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 549255 - ||  || 9 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 549256 - ||  || 9 marzo 2011 || Cernis, K.
|-
| 549257 - ||  || 23 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 549258 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 549259 - ||  || 30 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549260 - ||  || 11 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 549261 - ||  || 23 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 549262 - ||  || 27 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549263 - ||  || 27 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549264 - ||  || 1 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 549265 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 549266 - ||  || 4 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549267 - ||  || 29 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549268 - ||  || 16 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 549269 - ||  || 3 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549270 - ||  || 31 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549271 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 549272 - ||  || 2 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549273 - ||  || 19 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549274 - ||  || 20 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 549275 - ||  || 28 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549276 - ||  || 27 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 549277 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 549278 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 549279 - ||  || 24 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549280 - ||  || 18 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549281 - ||  || 29 ottobre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 549282 - ||  || 5 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549283 - ||  || 13 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 549284 - ||  || 21 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 549285 - ||  || 15 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 549286 - ||  || 28 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 549287 - ||  || 30 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549288 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 549289 - ||  || 2 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549290 - ||  || 24 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 549291 - ||  || 26 agosto 2003 || Cerro Tololo
|-
| 549292 - ||  || 30 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549293 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 549294 - ||  || 8 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549295 - ||  || 9 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 549296 - ||  || 28 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549297 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 549298 - ||  || 1 dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 549299 - ||  || 8 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549300 - ||  || 29 marzo 2011 || CSS
|}

549301-549400 

|-
| 549301 - ||  || 14 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 549302 - ||  || 24 settembre 2003 || NEAT
|-
| 549303 - ||  || 26 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 549304 - ||  || 2 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 549305 - ||  || 27 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 549306 - ||  || 27 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549307 - ||  || 25 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 549308 - ||  || 11 febbraio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549309 - ||  || 30 marzo 2011 || Bickel, W.
|-
| 549310 - ||  || 1 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 549311 - ||  || 12 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 549312 - ||  || 2 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549313 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 549314 - ||  || 18 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 549315 - ||  || 18 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 549316 - ||  || 4 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549317 - ||  || 10 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 549318 - ||  || 9 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549319 - ||  || 11 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 549320 - ||  || 2 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549321 - ||  || 2 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549322 - ||  || 11 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549323 - ||  || 4 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549324 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 549325 - ||  || 4 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549326 - ||  || 22 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549327 - ||  || 4 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549328 - ||  || 4 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549329 - ||  || 1 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 549330 - ||  || 1 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 549331 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 549332 - ||  || 4 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549333 - ||  || 27 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549334 - ||  || 14 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 549335 - ||  || 4 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549336 - ||  || 17 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549337 - ||  || 4 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 549338 - ||  || 27 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549339 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 549340 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 549341 - ||  || 7 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549342 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549343 - ||  || 17 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549344 - ||  || 20 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 549345 - ||  || 16 giugno 2001 || NEAT
|-
| 549346 - ||  || 25 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 549347 - ||  || 11 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549348 - ||  || 8 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549349 - ||  || 14 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549350 - ||  || 15 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549351 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 549352 - ||  || 6 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 549353 - ||  || 23 dicembre 2006 || Casulli, V. S.
|-
| 549354 - ||  || 26 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549355 - ||  || 27 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549356 - ||  || 2 dicembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 549357 - ||  || 14 settembre 2005 || CSS
|-
| 549358 - ||  || 1 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 549359 - ||  || 1 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 549360 - ||  || 12 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549361 - ||  || 5 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549362 - ||  || 2 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549363 - ||  || 10 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549364 - ||  || 3 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549365 - ||  || 6 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549366 - ||  || 13 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549367 - ||  || 27 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 549368 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549369 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549370 - ||  || 3 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549371 - ||  || 1 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549372 - ||  || 5 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 549373 - ||  || 5 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 549374 - ||  || 12 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549375 - ||  || 6 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 549376 - ||  || 1 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 549377 - ||  || 1 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 549378 - ||  || 3 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549379 - ||  || 22 aprile 2011 || Kyrylenko, P., Ivashchenko, Y.
|-
| 549380 - ||  || 24 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549381 - ||  || 24 maggio 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 549382 - ||  || 25 aprile 2011 || Tenagra II
|-
| 549383 - ||  || 13 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 549384 - ||  || 23 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549385 - ||  || 24 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549386 - ||  || 15 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549387 - ||  || 25 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549388 - ||  || 3 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549389 - ||  || 20 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 549390 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 549391 - ||  || 26 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549392 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 549393 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 549394 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 549395 - ||  || 26 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 549396 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549397 - ||  || 22 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 549398 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549399 - ||  || 15 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549400 - ||  || 24 aprile 2011 || Spacewatch
|}

549401-549500 

|-
| 549401 - ||  || 26 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549402 - ||  || 26 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549403 - ||  || 24 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 549404 - ||  || 27 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549405 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549406 - ||  || 27 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549407 - ||  || 27 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549408 - ||  || 1 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549409 - ||  || 20 novembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 549410 - ||  || 5 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 549411 - ||  || 28 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549412 - ||  || 30 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 549413 - ||  || 22 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 549414 - ||  || 31 ottobre 2002 || SDSS Collaboration
|-
| 549415 - ||  || 24 agosto 2001 || AMOS
|-
| 549416 - ||  || 12 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549417 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549418 - ||  || 23 settembre 2009 || Kryachko, c., Satovski, B.
|-
| 549419 - ||  || 24 luglio 2001 || NEAT
|-
| 549420 - ||  || 7 novembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 549421 - ||  || 26 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 549422 - ||  || 22 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 549423 - ||  || 27 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 549424 - ||  || 4 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 549425 - ||  || 26 giugno 2001 || Spacewatch
|-
| 549426 - ||  || 2 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 549427 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 549428 - ||  || 23 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 549429 - ||  || 24 gennaio 2007 || Bickel, W.
|-
| 549430 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549431 - ||  || 26 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549432 - ||  || 17 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549433 - ||  || 29 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 549434 - ||  || 17 giugno 2006 || Spacewatch
|-
| 549435 - ||  || 25 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 549436 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549437 - ||  || 27 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549438 - ||  || 12 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 549439 - ||  || 13 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549440 - ||  || 28 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 549441 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 549442 - ||  || 30 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549443 - ||  || 22 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 549444 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549445 - ||  || 5 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 549446 - ||  || 30 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549447 - ||  || 12 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549448 - ||  || 25 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 549449 - ||  || 28 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 549450 - ||  || 27 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549451 - ||  || 12 settembre 2013 || CSS
|-
| 549452 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549453 - ||  || 20 novembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549454 - ||  || 14 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 549455 - ||  || 29 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549456 - ||  || 25 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549457 - ||  || 4 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 549458 - ||  || 30 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549459 - ||  || 2 maggio 2011 || CSS
|-
| 549460 - ||  || 26 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 549461 - ||  || 1 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549462 - ||  || 27 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 549463 - ||  || 25 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 549464 - ||  || 1 gennaio 2003 || La Silla
|-
| 549465 - ||  || 18 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549466 - ||  || 15 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549467 - ||  || 12 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 549468 - ||  || 1 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549469 - ||  || 27 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 549470 - ||  || 3 maggio 2011 || Spacewatch
|-
| 549471 - ||  || 1 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549472 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549473 - ||  || 1 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549474 - ||  || 16 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 549475 - ||  || 13 maggio 2011 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 549476 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549477 - ||  || 3 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 549478 - ||  || 3 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549479 - ||  || 9 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 549480 - ||  || 11 maggio 2011 || Spacewatch
|-
| 549481 - ||  || 20 ottobre 2012 || CSS
|-
| 549482 - ||  || 25 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 549483 - ||  || 6 maggio 2011 || Spacewatch
|-
| 549484 - ||  || 13 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549485 - ||  || 20 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 549486 - ||  || 21 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549487 - ||  || 25 agosto 2008 || Teamo, N., Hoenig, S. F.
|-
| 549488 - ||  || 13 maggio 2011 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 549489 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 549490 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 549491 - ||  || 20 agosto 2006 || NEAT
|-
| 549492 - ||  || 1 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549493 - ||  || 27 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 549494 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 549495 - ||  || 17 gennaio 2007 || NEAT
|-
| 549496 - ||  || 12 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 549497 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 549498 - ||  || 27 maggio 2011 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 549499 - ||  || 30 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549500 - ||  || 17 gennaio 2007 || Spacewatch
|}

549501-549600 

|-
| 549501 - ||  || 5 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549502 - ||  || 22 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549503 - ||  || 30 aprile 2000 || AMOS
|-
| 549504 - ||  || 29 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 549505 - ||  || 22 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549506 - ||  || 16 aprile 2005 || CSS
|-
| 549507 - ||  || 11 aprile 2002 || NEAT
|-
| 549508 - ||  || 30 gennaio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549509 - ||  || 5 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549510 - ||  || 28 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 549511 - ||  || 16 luglio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 549512 - ||  || 17 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549513 - ||  || 24 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549514 - ||  || 18 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 549515 - ||  || 19 giugno 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549516 - ||  || 17 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549517 - ||  || 25 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 549518 - ||  || 24 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549519 - ||  || 2 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549520 - ||  || 26 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549521 - ||  || 25 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 549522 - ||  || 14 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 549523 - ||  || 25 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549524 - ||  || 5 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 549525 - ||  || 31 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549526 - ||  || 4 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549527 - ||  || 4 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549528 - ||  || 4 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549529 - ||  || 4 giugno 2011 || Spacewatch
|-
| 549530 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 549531 - ||  || 31 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549532 - ||  || 3 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549533 - ||  || 4 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549534 - ||  || 2 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 549535 - ||  || 21 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549536 - ||  || 21 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549537 - ||  || 7 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549538 - ||  || 3 giugno 2011 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 549539 - ||  || 12 maggio 2011 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 549540 - ||  || 7 giugno 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549541 - ||  || 23 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549542 - ||  || 8 giugno 2011 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 549543 - ||  || 31 luglio 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 549544 - ||  || 27 maggio 2011 || Spacewatch
|-
| 549545 - ||  || 4 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549546 - ||  || 28 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549547 - ||  || 21 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 549548 - ||  || 15 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 549549 - ||  || 22 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549550 - ||  || 1 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 549551 - ||  || 10 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 549552 - ||  || 17 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 549553 - ||  || 28 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 549554 - ||  || 4 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549555 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 549556 - ||  || 9 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 549557 - ||  || 16 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549558 - ||  || 4 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549559 - ||  || 4 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549560 - ||  || 23 giugno 2011 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 549561 - ||  || 8 luglio 2003 || NEAT
|-
| 549562 - ||  || 10 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549563 - ||  || 29 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549564 - ||  || 18 luglio 2004 || CINEOS
|-
| 549565 - ||  || 18 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 549566 - ||  || 28 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549567 - ||  || 23 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549568 - ||  || 22 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549569 - ||  || 9 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 549570 - ||  || 24 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 549571 - ||  || 22 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549572 - ||  || 1 luglio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549573 - ||  || 9 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 549574 - ||  || 2 luglio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549575 - ||  || 30 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549576 - ||  || 18 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 549577 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 549578 - ||  || 31 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 549579 - ||  || 31 dicembre 2008 || CSS
|-
| 549580 - ||  || 25 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549581 - ||  || 29 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 549582 - ||  || 22 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549583 - ||  || 22 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549584 - ||  || 28 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549585 - ||  || 5 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 549586 - ||  || 28 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549587 - ||  || 7 luglio 2011 || Siding Spring Survey
|-
| 549588 - ||  || 28 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549589 - ||  || 28 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549590 - ||  || 19 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 549591 - ||  || 12 dicembre 2012 || Spacewatch
|-
| 549592 - ||  || 1 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 549593 - ||  || 7 luglio 2011 || Siding Spring Survey
|-
| 549594 - ||  || 25 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 549595 - ||  || 22 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549596 - ||  || 26 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 549597 - ||  || 26 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549598 - ||  || 31 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549599 - ||  || 15 luglio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 549600 - ||  || 31 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|}

549601-549700 

|-
| 549601 - ||  || 15 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549602 - ||  || 31 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549603 - ||  || 23 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 549604 - ||  || 9 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 549605 - ||  || 13 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549606 - ||  || 22 giugno 2011 || Spacewatch
|-
| 549607 - ||  || 26 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549608 - ||  || 20 maggio 2005 || NEAT
|-
| 549609 - ||  || 13 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 549610 - ||  || 3 ottobre 2016 || Ory, M.
|-
| 549611 - ||  || 10 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549612 - ||  || 5 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 549613 - ||  || 15 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 549614 - ||  || 6 dicembre 2012 || Spacewatch
|-
| 549615 - ||  || 9 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 549616 - ||  || 24 dicembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 549617 - ||  || 27 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549618 - ||  || 28 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549619 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 549620 - ||  || 1 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549621 - ||  || 3 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549622 - ||  || 6 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549623 - ||  || 28 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549624 - ||  || 6 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549625 - ||  || 7 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549626 - ||  || 4 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549627 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 549628 - ||  || 9 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 549629 - ||  || 8 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 549630 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 549631 - ||  || 20 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549632 - ||  || 20 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549633 - ||  || 16 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 549634 - ||  || 4 agosto 2011 || OAM Observatory
|-
| 549635 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 549636 - ||  || 23 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549637 - ||  || 24 agosto 2011 || Hug, G.
|-
| 549638 - ||  || 30 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 549639 - ||  || 20 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549640 - ||  || 22 agosto 2011 || Maticic, S.
|-
| 549641 - ||  || 12 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549642 - ||  || 1 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549643 - ||  || 25 agosto 2011 || OAM Observatory
|-
| 549644 - ||  || 26 agosto 2011 || Spacewatch
|-
| 549645 - ||  || 27 aprile 2006 || Cerro Tololo
|-
| 549646 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 549647 - ||  || 10 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549648 Shirokov ||  || 27 agosto 2011 || Kryachko, T., Satovski, B.
|-
| 549649 - ||  || 28 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549650 - ||  || 28 agosto 2011 || Kryachko, T., Satovski, B.
|-
| 549651 - ||  || 9 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549652 - ||  || 26 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549653 - ||  || 14 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549654 - ||  || 19 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549655 - ||  || 9 febbraio 2007 || CSS
|-
| 549656 - ||  || 28 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549657 - ||  || 30 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549658 - ||  || 27 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 549659 - ||  || 28 settembre 2002 || AMOS
|-
| 549660 - ||  || 6 ottobre 2002 || AMOS
|-
| 549661 - ||  || 4 agosto 2011 || Siding Spring Survey
|-
| 549662 - ||  || 25 agosto 2000 || Millis, R. L., Wasserman, L. H.
|-
| 549663 Barczaszabolcs ||  || 10 agosto 2011 || K. Sárneczky, A. Pál
|-
| 549664 - ||  || 29 agosto 2011 || Siding Spring Survey
|-
| 549665 - ||  || 30 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549666 - ||  || 30 agosto 2011 || Molnar, L. A.
|-
| 549667 - ||  || 21 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549668 - ||  || 23 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549669 - ||  || 31 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549670 - ||  || 17 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549671 - ||  || 30 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549672 - ||  || 19 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549673 - ||  || 30 agosto 2011 || OAM Observatory
|-
| 549674 - ||  || 31 agosto 2011 || Sarneczky, K.
|-
| 549675 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 549676 - ||  || 16 marzo 2004 || observers, Q. s.
|-
| 549677 - ||  || 23 marzo 2014 || Spacewatch
|-
| 549678 - ||  || 7 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 549679 - ||  || 30 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 549680 - ||  || 19 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 549681 - ||  || 1 febbraio 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549682 - ||  || 18 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 549683 - ||  || 12 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549684 - ||  || 30 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549685 - ||  || 1 settembre 2011 || Hobart, J.
|-
| 549686 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549687 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549688 - ||  || 5 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549689 - ||  || 14 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 549690 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549691 - ||  || 6 agosto 2007 || LUSS
|-
| 549692 - ||  || 8 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 549693 - ||  || 8 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 549694 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549695 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549696 - ||  || 2 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549697 - ||  || 2 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549698 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549699 - ||  || 6 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549700 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|}

549701-549800 

|-
| 549701 - ||  || 2 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549702 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 549703 - ||  || 17 settembre 2011 || OAM Observatory
|-
| 549704 - ||  || 19 settembre 2011 || Hug, G.
|-
| 549705 - ||  || 9 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549706 Spbuni ||  || 21 settembre 2011 || Kryachko, T., Satovski, B.
|-
| 549707 - ||  || 19 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 549708 - ||  || 20 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 549709 - ||  || 19 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549710 - ||  || 18 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549711 - ||  || 18 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549712 - ||  || 20 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549713 - ||  || 23 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549714 - ||  || 26 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 549715 - ||  || 23 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549716 - ||  || 23 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549717 - ||  || 18 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549718 - ||  || 18 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549719 - ||  || 21 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 549720 - ||  || 11 giugno 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549721 - ||  || 20 settembre 2011 || OAM Observatory
|-
| 549722 - ||  || 21 settembre 2011 || CSS
|-
| 549723 - ||  || 23 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549724 - ||  || 23 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549725 - ||  || 16 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549726 - ||  || 20 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549727 - ||  || 7 settembre 2004 || Tucker, R.
|-
| 549728 - ||  || 21 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 549729 - ||  || 21 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 549730 - ||  || 22 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549731 - ||  || 22 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 549732 - ||  || 31 dicembre 2008 || Bickel, W.
|-
| 549733 - ||  || 5 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 549734 - ||  || 14 novembre 2002 || NEAT
|-
| 549735 - ||  || 18 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549736 - ||  || 24 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549737 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 549738 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549739 - ||  || 25 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 549740 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549741 - ||  || 27 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 549742 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 549743 - ||  || 23 giugno 2001 || NEAT
|-
| 549744 Heimpál ||  || 25 settembre 2011 || Farkas, A.
|-
| 549745 - ||  || 18 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549746 - ||  || 23 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 549747 - ||  || 10 luglio 2007 || LUSS
|-
| 549748 - ||  || 14 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549749 - ||  || 20 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 549750 - ||  || 21 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 549751 - ||  || 26 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549752 - ||  || 25 agosto 2011 || Rinner, C., Kugel, F.
|-
| 549753 - ||  || 26 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549754 - ||  || 27 agosto 2011 || Sarneczky, K.
|-
| 549755 - ||  || 22 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549756 - ||  || 23 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 549757 - ||  || 21 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549758 - ||  || 28 agosto 2003 || NEAT
|-
| 549759 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 549760 - ||  || 26 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549761 - ||  || 4 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549762 - ||  || 29 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549763 - ||  || 15 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 549764 - ||  || 21 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549765 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 549766 - ||  || 2 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549767 - ||  || 9 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 549768 - ||  || 5 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 549769 - ||  || 20 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 549770 - ||  || 20 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 549771 - ||  || 31 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549772 - ||  || 13 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549773 - ||  || 23 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549774 - ||  || 25 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549775 - ||  || 16 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 549776 - ||  || 27 settembre 2011 || OAM Observatory
|-
| 549777 - ||  || 24 settembre 2011 || Bickel, W.
|-
| 549778 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549779 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 549780 - ||  || 29 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549781 - ||  || 24 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 549782 - ||  || 26 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549783 - ||  || 26 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549784 - ||  || 15 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 549785 - ||  || 29 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549786 - ||  || 8 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 549787 - ||  || 20 settembre 2007 || CSS
|-
| 549788 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549789 - ||  || 3 settembre 2007 || CSS
|-
| 549790 - ||  || 26 settembre 2011 || CSS
|-
| 549791 - ||  || 30 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549792 - ||  || 1 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549793 - ||  || 5 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 549794 - ||  || 11 settembre 2007 || PMO NEO Survey Program
|-
| 549795 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549796 - ||  || 19 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549797 - ||  || 23 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 549798 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 549799 - ||  || 8 aprile 2014 || Spacewatch
|-
| 549800 - ||  || 21 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|}

549801-549900 

|-
| 549801 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 549802 - ||  || 29 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549803 - ||  || 26 gennaio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 549804 - ||  || 20 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549805 - ||  || 7 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549806 - ||  || 15 gennaio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 549807 - ||  || 19 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549808 - ||  || 7 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 549809 - ||  || 21 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549810 - ||  || 23 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549811 - ||  || 26 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549812 - ||  || 29 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549813 - ||  || 23 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549814 - ||  || 21 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549815 - ||  || 23 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549816 - ||  || 22 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 549817 - ||  || 10 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 549818 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549819 - ||  || 3 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549820 - ||  || 1 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 549821 - ||  || 3 ottobre 2011 || Siding Spring Survey
|-
| 549822 - ||  || 1 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 549823 - ||  || 18 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 549824 - ||  || 18 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549825 - ||  || 20 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549826 - ||  || 17 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 549827 - ||  || 19 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549828 - ||  || 27 gennaio 2004 || CSS
|-
| 549829 - ||  || 22 agosto 2006 || NEAT
|-
| 549830 - ||  || 17 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 549831 - ||  || 29 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 549832 - ||  || 23 luglio 2003 || NEAT
|-
| 549833 - ||  || 4 maggio 2005 || Mauna Kea
|-
| 549834 - ||  || 18 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 549835 - ||  || 18 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549836 - ||  || 14 febbraio 2009 || CSS
|-
| 549837 - ||  || 19 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 549838 - ||  || 30 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549839 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 549840 - ||  || 19 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 549841 - ||  || 5 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 549842 - ||  || 5 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 549843 - ||  || 19 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 549844 - ||  || 11 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 549845 - ||  || 20 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549846 - ||  || 17 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 549847 - ||  || 20 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 549848 - ||  || 11 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 549849 - ||  || 3 agosto 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 549850 - ||  || 22 agosto 2006 || NEAT
|-
| 549851 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 549852 - ||  || 23 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 549853 - ||  || 30 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 549854 - ||  || 23 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549855 - ||  || 20 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 549856 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549857 - ||  || 21 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549858 - ||  || 24 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549859 - ||  || 16 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 549860 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549861 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 549862 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549863 - ||  || 22 giugno 2007 || Siding Spring Survey
|-
| 549864 - ||  || 23 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 549865 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 549866 - ||  || 27 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549867 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 549868 - ||  || 9 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 549869 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549870 - ||  || 1 ottobre 2011 || Sarneczky, K.
|-
| 549871 - ||  || 20 ottobre 2011 || CSS
|-
| 549872 - ||  || 5 ottobre 2011 || Sarneczky, K.
|-
| 549873 Portsevskii ||  || 26 ottobre 2011 || Kryachko, T., Satovski, B.
|-
| 549874 - ||  || 6 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549875 - ||  || 29 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549876 - ||  || 24 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549877 - ||  || 20 ottobre 2011 || Haleakala
|-
| 549878 - ||  || 17 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 549879 - ||  || 23 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 549880 - ||  || 18 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 549881 - ||  || 21 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 549882 - ||  || 19 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 549883 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 549884 - ||  || 30 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549885 - ||  || 24 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 549886 - ||  || 20 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 549887 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549888 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549889 - ||  || 18 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 549890 - ||  || 30 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 549891 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 549892 - ||  || 30 ottobre 2011 || PMO NEO Survey Program
|-
| 549893 - ||  || 20 agosto 2002 || NEAT
|-
| 549894 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 549895 - ||  || 9 settembre 2002 || NEAT
|-
| 549896 - ||  || 4 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 549897 - ||  || 5 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 549898 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 549899 - ||  || 8 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549900 - ||  || 20 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|}

549901-550000 

|-
| 549901 - ||  || 26 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 549902 - ||  || 21 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549903 - ||  || 30 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 549904 - ||  || 11 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549905 - ||  || 23 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549906 - ||  || 4 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 549907 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549908 - ||  || 28 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 549909 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549910 - ||  || 25 dicembre 2003 || AMOS
|-
| 549911 - ||  || 18 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549912 - ||  || 8 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 549913 - ||  || 13 agosto 2002 || NEAT
|-
| 549914 - ||  || 24 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549915 - ||  || 5 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 549916 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549917 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549918 - ||  || 20 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549919 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549920 - ||  || 3 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 549921 - ||  || 24 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 549922 - ||  || 16 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 549923 - ||  || 6 novembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 549924 - ||  || 8 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 549925 - ||  || 23 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549926 - ||  || 1 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 549927 - ||  || 29 gennaio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 549928 - ||  || 24 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 549929 - ||  || 17 giugno 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 549930 - ||  || 13 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 549931 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549932 - ||  || 13 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 549933 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549934 - ||  || 29 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 549935 - ||  || 21 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549936 - ||  || 28 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549937 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549938 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549939 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549940 - ||  || 19 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549941 - ||  || 1 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549942 - ||  || 26 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549943 - ||  || 19 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549944 - ||  || 3 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549945 - ||  || 8 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549946 - ||  || 3 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 549947 - ||  || 2 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549948 - ||  || 16 novembre 2011 || LINEAR
|-
| 549949 - ||  || 16 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549950 - ||  || 16 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549951 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549952 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549953 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 549954 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549955 - ||  || 17 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549956 - ||  || 2 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 549957 - ||  || 18 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549958 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549959 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549960 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 549961 Földesistván ||  || 23 novembre 2011 || K. Sárneczky, A. Pál
|-
| 549962 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549963 - ||  || 8 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549964 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549965 - ||  || 18 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 549966 - ||  || 30 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 549967 - ||  || 24 novembre 2011 || CSS
|-
| 549968 - ||  || 23 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549969 - ||  || 24 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549970 - ||  || 23 novembre 2011 || CSS
|-
| 549971 - ||  || 19 ottobre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 549972 - ||  || 13 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 549973 - ||  || 6 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549974 - ||  || 24 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 549975 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 549976 - ||  || 24 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549977 - ||  || 18 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549978 - ||  || 17 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 549979 - ||  || 24 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 549980 - ||  || 2 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549981 - ||  || 14 giugno 2010 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 549982 - ||  || 23 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549983 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549984 - ||  || 25 agosto 2003 || NEAT
|-
| 549985 - ||  || 18 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549986 - ||  || 27 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549987 - ||  || 24 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549988 - ||  || 18 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 549989 - ||  || 23 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549990 - ||  || 24 novembre 2011 || Klein, M.
|-
| 549991 - ||  || 18 settembre 2007 || Bickel, W.
|-
| 549992 - ||  || 3 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 549993 - ||  || 23 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 549994 - ||  || 18 marzo 2004 || SDSS Collaboration
|-
| 549995 - ||  || 21 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549996 Dmitriiguliutin ||  || 31 ottobre 2011 || Kryachko, T., Satovski, B.
|-
| 549997 - ||  || 18 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 549998 - ||  || 25 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 549999 - ||  || 30 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 550000 - ||  || 11 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0549001